1928 : Tempête (Tempest), un film américain de Sam Taylor ;
 1929 : Tempête (The Squall), un film de Alexander Korda ;
 1930 : Tempête sur le mont Blanc''' (Stürme über dem Mont Blanc), un film allemand de Arnold Fanck ;
 1940 : Tempête ou Tempête sur Paris, un film français de Dominique Bernard-Deschamps ;
 1982 : Tempête (Tempest), un film américain de Paul Mazursky, adapté de la pièce de William Shakespeare ;
 1997 : Tempête dans un verre d'eau, un film français de Arnold Barkus ;
 2000 : En pleine tempête ou La tempête au Québec (The Perfect Storm), un film américain de Wolfgang Petersen ;
 2012 : Tempête sous un crâne, un film documentaire de Clara Bouffartigue ;
 2015 : Tempête'', un film français de Samuel Collardey.

Voir aussi